, acteur canadien,
  (1878-1949), homme politique italien,
 Margareta Veroni (1954-), mannequin italienne, miss Italie 1973.
 
Patronyme italien